South Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Township (Iowa)
 South Township (Missouri)